Машера (, , ) — славянская фамилия.

Известные носители
 Машера, Иван Михайлович (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Машера, Сергей (1912—1941) — Народный герой Югославии.